Théodechilde est le nom de plusieurs personnalités féminines franques.

 Théodechilde (femme de Caribert Ier), reine franque du 
 Théodechilde (fille de Thierry Ier), princesse franque du , fondatrice de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif de Sens
 Théodechilde (femme de Thibert II) (morte en 613), reine franque du début du 

Théodechilde
Prénom féminin